Журавское сельское поселение — муниципальное образование в Кантемировском районе Воронежской области.

Административный центр — село Журавка.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Журавка,
 хутор Казимировка,
 село Касьяновка,
 посёлок Охрового Завода,
 село Пасюковка.

Население

См. также 
 Журавка (станция)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрация Журавского сельского поселения

Муниципальные образования Кантемировского района
Сельские поселения Воронежской области